Сегунда 2009/2010 () — 79-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 29 августа 2009 года и закончился 19 июня 2010 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Команды 
В лиге 22 команды, 15 из которых и в сезоне 2010-11 играли во второй лиге Испании, три из которых вылетели из Ла Лиги 2010-11 сезона, и четыре из которых вошли в дивизион Б.

Депортиво Ла-Корунья, Эркулес и Альмерия — команды вылетевшие из Ла Лиги. Депортиво Ла-Корунья — вылетел через двадцать лет пребывания в Ла Лиге, Эркулес — вылетел в дивизион Б после одного сезона в высшем дивизионе, в то время как Альмерия вылетела после четырёх лет в Ла Лиге. Бетис — двух последних сезона в третьем дивизионе вышел в дивизион Б, Райо Вальекано — после восьми лет в нижнем дивизионе а Гранада — пробыл в низших дивизионах в течение 35 лет.

Команды, которые вылетели в прошлом сезоне: — Саламанка , Тенерифе, Понферрадинаи Альбасете. В место них вышли — Реал Мурсия, Сабадель, Алькояно и Гвадалахара.

Стадионы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры 

2009/2010
Испания
Испания
Спорт в Испании в 2009 году
Спорт в Испании в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010